Bernard Lafay, un homme politique français (1903 - 1977).
 Jean-Dominique Lafay, un économiste français.
 J.Lafay, capitaine d'artillerie de marine, auteur de l'Aide mémoire de l'artillerie de marine (1850).
 Olivier Lafay (né en 1968), sportif, pédagogue et philosophe français.
 Victor Lafay (1996-), coureur cycliste français.